Zettler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Zettler (* 1953), deutscher Historiker.
 Alois Zettler (1854–1942), deutscher Elektrotechniker
 Angelika Eva Zettler (1952–2013), deutsche Chemikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Franz Xaver Zettler (1841–1916), deutscher Zeichner und Glasmaler
 Hans Zettler (1938–2005), deutscher Journalist

 Ludwig Zettler (1871–nach 1918), deutscher Politiker in der bayerischen Abgeordnetenkammer (Zentrum)
 Marie Zettler (1885–1950), deutsche Politikerin (BVP)
 Max Zettler (1886–1926), deutscher Maler
 Richard Zettler (1921–2015), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Rob Zettler (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Zedler